Juan Antonio González puede referirse a:

 Juan Antonio González Crespo (1972—), futbolista uruguayo;
 Juan Antonio González Ibieta (1934—1904), agrimensor y político chileno;
 Juan Antonio González-Iglesias (1964—), poeta español;